Чендлер Парсонс (; родился 25 октября 1988 года, Касселберри, Флорида) — американский профессиональный баскетболист. Был выбран на драфте НБА 2011 года под общим 38-м номером командой «Хьюстон Рокетс». Играет на позиции лёгкого форварда.

Студенческая карьера 
Чендлер Парсонс окончил общеобразовательную школу Lake Howell High School в Уинтер-Парке в округе Ориндже штат Флорида. Затем поступил в Университет Флориды, где играл четыре сезона за баскетбольную команду «Флорида Гейторс».

Карьера в НБА 
Чендлер Парсонс был выбран под тридцать восьмым номером на драфте НБА 2011 года «Хьюстон Рокетс». В период локаута отправился в Европу, где сыграл три матча за французский клуб «Шоле». Вернулся в НБА и 18 декабря подписал контракт с «Хьюстон Рокетс».

10 июля 2014 года Парсонс принял предложение трёхлетнего контракта от «Далласа» на сумму 46 миллионов долларов. «Хьюстон Рокетс» имел право повторить предложение и сохранить Парсонса у себя. 13 июля «Хьюстон» отказался повторить предложение и Парсонс перешёл в «Даллас».

7 июля 2016 года подписал многолетний контракт с «Мемфис Гриззлис». В сезоне НБА 2018/2019 принял участие в трёх матчах за «Мемфис», после чего почувствовал боль в правом колене и выбыл на неопределенный срок.

6 июля 2019 года Парсонс был обменян в «Атланту Хокс» на Соломона Хилла и Майлса Пламли. 15 января 2020 года Парсонса сбил пьяный водитель; до аварии он принял участие в пяти матчах «Хокс». 20 января адвокат Парсонса заявил, что травмы, полученные игроком в результате аварии, могут стать причиной завершения карьеры.

5 февраля 2020 года Парсонс был отчислен «Хокс».

18 января 2022 года Парсонс объявил о завершении карьеры. В общей сложности он провел 440 игр в НБА и в среднем за игру набирал 12,7 очка, 4,5 подбора и 2,7 передачи.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net 

Баскетболисты США
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки БК «Шоле»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Атланта Хокс»